Жигилий:
 Жигилий, Владимир Викторович (род. 1952) — советский баскетболист.
 Жигилий, Людмила Васильевна (род. 1954) — советская волейболистка.